

Codici 
 LHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Londra-Heathrow di Londra (Regno Unito)

Altro 
 LHR – targa automobilistica del distretto di Hrubieszów (Polonia)